Osoby o tym nazwisku:
 Camargo Guarnieri – brazylijski kompozytor i dyrygent
 Ennio Guarnieri – włoski operator filmowy
 Jacopo Guarnieri – włoski kolarz szosowy i torowy
 Maria Guarnieri – amerykańska narciarka